Ташаногуллары (, ) — анатолийский бейлик (эмират), а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период между примерно 1350 и 1430 годами.

Основал бейлик эмир Ташан. Государство входило в группу малых бейликов, называемых вместе бейлики Джаник. Оно образовалось на территории, включавшей Хавзу, Кёпрю и Мерзифон. Позднее в бейлик временно входил Самсун.

История 
В 1350-х годах после смерти Таджеддина Алтунбаша (внука Иззеддина Кей-Кавуса II и основателя бейлика Кубадогуллары) эмир Ташан, лала его сына, основал бейлик в Мерзифоне (столица), Хавзе и Кёпрю. Бейлик подчинялся Эретнаогуллары. В вакуфных документах Алтунбаша от 1329 года упоминаются помимо Ташана бин Эмир его братья — Идрис бин Эмир и Зекерия бин Эмир (имя их отца читают как Эмир или Умур). Ташан правил в Мерзифоне, Идрис получил земли в Зейтуне, Зекерия — в Хавзе. Они разделили землю своего отца, чтобы жить там, и, вероятно, признали Ташана-бея своим лидером. Некоторые историки называют семью Тасьяно или Тасукагли.

Считается, что после смерти эмира Ташана бейликом правили его сыновья Бали Ахмет, Али, Хасан и Шахин-бей.

Османы присоединили Ташаногуллары ранее других бейликов региона. В 1393 году, во время правления братьев Ташаноглу Хасана и Али, османский султан Баязид I вторгся в регион Амасьи. Перед этим Сулейман Джандарид рассылал письма соседним беям, в том числе и Ташаноглу, призывая войти в союз против Баязида. Но Сулейман в том же 1393 году погиб, и примерно через три года борьбы (в 1396 году) Хасан и Али прибыли к османскому султану и заявили о своей лояльности. Семья Ташаноглу продолжала жить в районах Кёпрю, Хавза и Зейтюн. После поражения Баязида в битве при Анкаре они подчинились сыну Баязида, Мехмеду Челеби, в отличие от Кубадоглу Али, который решил вернуть все земли отца и захватил Самсун и его окрестности. Затем он стал претендовать и на расширение своего бейлика и осадил Никсар. Узнав об этом, Мехмед прибыл неожиданно к осаждённому городу и разгромил войско Али, который, как писал османский историк , укрылся у Ахмета Ташаногу. Эта ситуация позволила историку Д. Каститрису предположить, что они были союзниками. Затем Мехмед осадил замок Феленбол (или Филтыл) в районе Джаник, верный Ахмету. Согласно Мехмеду Нешри, крепость сдалась после переговоров.

Али погиб, а через некоторое время после его смерти Мехмед Челеби отдал Самсун в управление Ахмету Ташаноглу. В 1414 году сын Али Кубадоглу, Джунейд-бей, убил Ахмета, и Ташаногуллары потеряли Самсун, который снова перешёл Кубадогулларам.

В 1427 году следующий османский султан, сын Мехмеда Челеби Мурад II, поручил своему лале Йоргуч-паше, которого он сделал санджакбеем Амасьи, завоевание региона Джаник. Йоргуч-паша сначала подчинил регион Хавзы, а к 1430 году все земли бейлика перешли под контроль Османской империи.

Управление, культура 
Ташаногуллары могли выставить тысячу солдат, население бейлика составляло более пяти тысяч человек. Имеется недостаточно информации о развитии культуры в бейлике. Единственными свидетельствами его культурной жизни являются сохранившиеся гробницы Ташаногулларов, в архитектуре продолжающие традиции анатолийских сельджуков. Захоронения состоят из каменного саркофага, имеющего форму призмы, с рельефным письмом в сочетании со стилизованной травяной композицией, и плиты с надписью, установленной в изголовье. Они типичны для Анатолии периода бейликов.

Правители 
 Эмир Ташан
 Бали Ахмет, Али, Хасан, Шахин-бей

Хайдар-бей 
Историк из Амасьи Х. Хусамеддин сообщил, а историк из Самсуна К. Дилджимен повторил сведения о членах семьи. Якобы, Хайдар-бей, сын Зекерии (или Ташана), был одним из противников Хаджи Шадгельди (из Кутлушахов), не хотевших, чтобы тот захватил власть в Амасье. Когда Хаджи Шадгельды стал правителем Амасьи, его противники бежали. Хайдар укрылся в Эльбистане (у Дулкадиридов). Его преемником в Кёпрю и Мерзифоне стал его брат Умур. Зейтюном владел внук Идриса, Зейнел. В 1353 году между ними возник конфликт, и Хаджи Шадгельды вызвал обоих в Амасью и примирил их. После смерти Шадгельды во время правления его сына Ахмеда, Хайдар-бей, сын Зекерии, вернулся. Он был уже стар и поселился в деревне (Кая) около Кёпрю. Хайдар долгое время жил в окрестностях Кёпрю. Он посылал подарки своим соседям через своего сына Касима, подкупая их, накопил запасы провизии и боеприпасы в своём замке. Достоверность сведений Х. Хусамеддина не известна. И. Меликофф скептически воспринимала его информацию и писала: «Что касается сочинения Хусейна Хусамеддина … то к нему лучше не прибегать»

Турецкий исследователь К. Дильджимен в 1940 году указывал такую генеалогию и считал Али и Ахмета внуками Ташана:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Бейлики Джаник